Frederica steht für:

 Frederica (Vorname), weiblicher Vorname
 Frederica (Delaware), Ort im Kent County
 Fort Frederica, Georgia

Siehe auch:
 Federica 
 Fredericia, Stadt in Dänemark